Die Abkürzung FPB steht für:

 Federação Portuguesa de Basquetebol, der portugiesische Basketballverband
 Federação Portuguesa de Bilhar, der portugiesische Billardverband
 Federação Portuguesa de Boxe, der portugiesische Boxverband
 Freie Patriotische Bewegung, eine politische Partei im Libanon

FPB